Valetti bzw. Valletti ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Valletti (1922–2000), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Giovanni Valetti (1913–1998), italienischer Radrennfahrer
 Lisl Valetti (1914–2004), österreichische Schauspielerin
 Pablo Valetti (geb. vor 1991), französischer Violinist und Dirigent
 Rosa Valetti (1876–1937), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin

Valetti ist zudem der Künstlername von
 Valetti (Travestiekünstler), deutscher Travestiekünstler